Иван Го́рский:
 Горский, Иван Иванович (1893—1975) — русский советский геолог и палеонтолог, член-корреспондент АН СССР.
 Горский, Иван Константинович (1921—2001) — русский советский литературовед, специалист по польской литературе.
 Горский, Иван Павлович (1907—1984) — советский учёный, специалист в области аэродинамики, лауреат Сталинской премии.
 Горский, Иван Семёнович (в монашестве Иоанникий; 1810—1877) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Херсонский и Одесский.